Drozdów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Village de Drozdów, de la voïvodie de Łódź
 Village de Drozdów, de la voïvodie de Lubusz
 Village de Drozdów, de la voïvodie de Mazovie